El término semicírculo puede referirse a:

 un medio círculo, la figura geométrica bidimensional delimitada por un diámetro y la mitad de una circunferencia;
 el transportador, el instrumento de medición y trazado de ángulos (en particular, su presentación en forma semicircular).
el semicírculo superior izquierda (ʿ) un carácter Unicode.
el semicírculo superior derecha (ʾ) un carácter Unicode.